Klotdubbelfotingar (Glomerida) är en ordning av mångfotingar. Klotdubbelfotingar ingår i klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Glomerida 263 arter.

Sammanblandning
Klotdubbelfotingar är mångfotingar och har ett yttre som påminner om gråsuggor, med bland annat ledad ryggsköld. Till skillnad mot gråsuggor kan klotdubbelfotingar vid fara rulla ihop sig till en liten boll.

Släktträd
Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar